Райно () — сокращение от rhinoceros () — многозначное слово.

Прозвища и сценические имена 
 Кенни Эрл Эдвардс (род. 1964) — барабанщик рок-группы Holyhell и бывший барабанщик группы Manowar.
 Ларри Рейнхарт (1948—2012) — американский рок-музыкант, гитарист игравший в Iron Butterfly и Captain Beyond.
 Райно (род. 1975) — псевдоним американского рестлера Терри Герина.

Музыка 
 Rhino Entertainment — американский специализированный лейбл звукозаписи и продакшн-компания, основанный в 1978.

Программное обеспечение 
 Rhino — движок JavaScript с открытым исходным кодом.

Вымышленные персонажи 
 Райно (также Носорог) — персонаж комиксов, суперзлодей и враг Человека-паука во вселенной Marvel Comics.

См. также 
 Носорог (значения)
 Рино (значения)